Lazarus (Bijbel), het Bijbelverhaal
Kunst
De opwekking van Lazarus (Fabritius), schilderij van Carel Fabritius
De opwekking van Lazarus (Geertgen tot Sint Jans), schilderij van Geertgen tot Sint Jans
De opwekking van Lazarus (Lastman), schilderij van Pieter Lastman (Mauritshuis)
De opwekking van Lazarus (Aertgen van Leyden), schilderij van Aertgen van Leyden (Rijksmuseum)
De opwekking van Lazarus (Lievens), schilderij van Jan Lievens
De opwekking van Lazarus (Ouwater), schilderij van Albert van Ouwater
De opwekking van Lazarus (Piombo), schilderij van Sebastiano del Piombo
De opwekking van Lazarus (Rembrandt), schilderij van Rembrandt van Rijn
De opwekking van Lazarus (Van Gogh), schilderij van Vincent van Gogh naar Rembrandt